Слободское — топоним:

Топоним

Россия 
 Слободское — тупиковая (конечная) железнодорожная станция Горьковской железной дороги, расположенная в городе Слободском Кировской области
 Слободское — деревня в Солигаличском районе Костромской области
 Слободское — село в Кстовском районе Нижегородской области
 Слободское — село в Ефремовском районе Тульской области

Украина 
 Слободское — село в Первомайском районе Харьковской области
 Слободское — село в Харьковском районе Харьковской области

Гидроним 
Россия
 Слободское — озеро в Приморском районе Архангельской области
 Слободское — озеро в Холмогорском районе Архангельской области
Слободское  — озеро в Торопецком районе Тверской области
Белоруссия
 Слободское — озеро в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии

См. также